GLib — низкоуровневая библиотека, расширяющая возможности, предоставляемые стандартной библиотекой libc языка C.

Разрабатываемая в рамках и лежащая в основах проектов GTK и GNOME, GLib широко используется в приложениях, в том числе и неграфических. Выпуск очередной версии библиотеки по времени обычно совпадает с выпуском новой версии GTK. 

GLib предоставляет основную объектную систему, используемую в GNOME, реализацию основного цикла, а также обширный набор вспомогательных функций для строк и типовых структур данных.

На данный момент GLib способна работать на многих UNIX-подобных операционных системах, а также MS Windows, OS/2 и BeOS.

Возможности 
GLib предоставляет следующие возможности:

 большой набор базовых и производных типов данных;
 макросы и развитый механизм отладочных сообщений;
 строковые функции;
 функции для преобразования кодировок и поддержки юникода;
 встроенные макросы gettext для интернационализации;
 средства для работы с динамической памятью;
 средства для динамической загрузки модулей;
 атомарные операции;
 программные потоки и средства их синхронизации;
 порождение новых процессов;
 таймеры, функции для работы с датой и временем;
 генератор псевдо-случайных чисел;
 универсальный лексический сканер;
 синтаксический анализатор параметров командной строки;
 синтаксический анализатор подмножества данных типа XML;
 синтаксический анализатор .ini-подобных конфигурационных файлов;
 средства ввода-вывода;
 функции перехвата;
 Shell-related Utilities;
 синтаксический анализатор файлов, содержащих закладки;
 средства работы с регулярными выражениями типа Glob.
GLib реализует функции, которые обеспечивают потоки, программирование потоков и связанные с ними средства, такие как примитивный доступ к переменным, мьютексы, асинхронные очереди, защищенные пулы памяти, передача и регистрация сообщений, функции ловушек (регистрация обратного вызова) и таймеры. GLib также включает средства передачи сообщений, такие как преобразование порядка байтов и каналы ввода-вывода.

Типы данных 
Базовые типы данных GLib предназначены для удобства программиста
и переносимости приложения. Они делятся на следующие группы:

 Целые типы с фиксированным размером — gint8, guint8, gint16, guint16, gint32, guint32, gint64, guint64. Размер переменной любого из этих типов одинаков для каждой используемой аппаратной платформы. Для gint8, например, он всегда равен 8 бит.
 Псевдонимы стандартных типов языка C — gpointer (аналог void *), gconstpointer, guchar (аналог unsigned char), guint, gushort, gulong, gchar (аналог char), gint, gshort, glong, gfloat и gdouble.
 Тип gboolean со значениями TRUE и FALSE, типы gsize и gssize для представления размеров структур данных.
 Тип GString, который похож на стандартные С строки, за исключением того, что они автоматически расширяются, когда текст добавляется или вставляется. Также, он хранит длину строки, так что может быть использован для двоичных данных с нулевыми байтами.

Примечания

Ссылки 
 
 

 
 

Библиотеки Си
Свободные библиотеки программ
GNOME
GTK+